Соснова — топоним:

Населённые пункты 
 Соснова — деревня в Вагайском районе Тюменской области России.
 Соснова — село Киевской области Украины.

Реки Пермского края России 
 Соснова (приток Пизи, притока Буя)
 Соснова (приток Пизи, притока Камы)
 Соснова (приток Сивы)
 Соснова 2-я

См. также 
 Большая Соснова